Die Abkürzung BDM steht für:
 Bahamas Democratic Movement, eine liberal-populistische Partei auf den Bahamas
 Bund Deutscher Mädel, in der Zeit des Nationalsozialismus der weibliche Zweig der Hitlerjugend
 Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, ein Zusammenschluss aktiver Milchviehhalter
 Background Debug Mode, eine Schnittstelle von Freescale, siehe In-Circuit-Emulator
 Business Development Manager, eine Person im Bereich der Geschäftsfeld- oder Unternehmensentwicklung
 Bund der Mitte, in der Zeit des Nationalsozialismus die Bezeichnung für evangelische Christen, die sich weder für die Bekennende Kirche (Protestbewegung) noch für Deutsche Christen (nationalsozialistische Strömung) entschieden
 Bierdeckelmagazin, int. Fachblatt der Fördergemeinschaft von Brauerei-Werbemittelsammlern, siehe Sammeln von Brauereiwerbemitteln
 Biodiversitätsmonitoring Schweiz, ein Schweizerisches Programm zur Überwachung der Artenvielfalt

Abkürzung